Agnese Possamai – mezzofondista italiana
 Paolo Possamai – giornalista e scrittore italiano
 Stéphanie Possamaï – judoka francese